Hamburg kan syfta på:

 Hamburg International – ett tidigare flygbolag
 Hamburg Süd – ett rederi och transportföretag i Hamburg

Geografi
 Hamburg – ett tysk förbundsland (delstat) och Tysklands näst största stad
 Hamburg, Arkansas – en stad i Ashley County
 Hamburg, Iowa –  en ort i Fremont County
 Hamburg Bay – en vik i Antarktis